9H peut désigner :

 Malte, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 le degré de dureté des mines de crayons le plus élevé.